Selvatico ist der Familienname folgender Personen:

 Pierino Pietro Selvatico (1932–2008), Schweizer Theologe, Jesuit und Geistlicher
 Riccardo Selvatico (1849–1901), italienischer Politiker, Bürgermeister Venedigs (1890–1895)